Wacław Kowalik (ur. 1898) – sierżant 5 Pułku Strzelców Podhalańskich, 4 listopada 1933 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Wacław Kowalik (1913–1983) – rzeźbiarz i medalier

Przypisy